Auch ist der Name einer französischen Stadt:
 Auch im Département Gers

Nach ihr ist eine Gebietskörperschaften benannt:
 Arrondissement Auch

Auch ist der Familienname folgender Personen:
 August Auch (1817–1895), deutscher Schriftsteller und Dichter
 Dieter Auch (* 1941), deutscher Politiker (SPD)
 Eva-Maria Auch (* 1955), deutsche Orientalistin
 Jacob Auch (1765–1842), deutscher Rechenmaschinen-Konstrukteur, Schüler von Philipp Matthäus Hahn
 Johann Auch (1880–nach 1924), deutscher Politiker (SPD)
 Susan Auch (* 1966), kanadische Eisschnellläuferin

auch bezeichnet:
 auch (Album), Studioalbum der Band Die Ärzte

Siehe auch: